Венг () — топоним и фамилия:
 Венг (Изар) — коммуна в германской федеральной земле Бавария
 Венг (Инкрайс) — коммуна в австрийской федеральной земле Верхняя Австрия
 Венг-им-Гезойзе — коммуна в австрийской федеральной земле Штирия

 Венг, Хейди (род. 1991) — норвежская лыжница